Појам Битка код Бреста може да се односи на:
 Битка код Бреста (1592),
 Битка код Бреста (1596),